On parle de : 
 Nerf oculomoteur, ou nerf moteur oculaire commun, la IIIe paire des nerfs crâniens chez l'homme.
 Trouble oculomoteur, un trouble de la motricité des globes oculaires.
 Système oculomoteur
 Muscles oculomoteurs, les six des sept muscles de l'orbite qui participent aux mouvements du globe.